Аннотированный список выпусков сатирического киножурнала «Фитиль», созданных с 1962 года (первый год выхода журнала) по 1969 год. За этот период было выпущено 90 выпусков.

1962 год

1963 год

1964 год

1965 год

1966 год

1967 год

1968 год

1969 год

Ссылки 
 Список выпусков киножурнала «Фитиль» на неофициальном сайте.
 Официальный канал киножурнала «Фитиль» на Youtube.